Aranyas középkori falu Barcs területén, Somogy megye
Aranyas, Márkuska korábbi névalakja
Aranyosd (szk. Zlatníky) első említése, Szlovákia, Trencséni kerület
Bükkaranyos első említése, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Nagy-Aranyas, Fehérvölgy (rom. Albac) korábbi névalakja, Románia, Fehér megye

lásd még: Aranyos (egyértelműsítő lap)